Gabus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gabus, Sragen, by, Jawa Tengah, 
 Gabus, Grobogan, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Gabus, distrikt, Jawa Tengah, 
 Gabus, Pati, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar